Bakhmut (Donetsk), localitat de la província de Donetsk
 Bakhmut (Rússia), localitat de la república de Baixkíria, a Rússia